Шмидт, Карл:
 Шмидт, Карл (1868—1938) — германский теолог.
 Шмидт, Карл (1819—1864) — немецкий педагог.
 Шмидт, Карл Адольф (1818—1903) — юрист, профессор римского права в йенском, грейфсвальдском и фрейбургском университетах.
 Шмидт, Карл Александрович (1846—1928) — городской глава (примар) Кишинёва в 1877—1903 годах.
 Шмидт, Карл Генрихович (1910—1988) — работник советского сельского хозяйства, директор совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Шмидт, Карл Гильом Адольф (1812—1895) — христианский протестантский богослов.
 Шмидт, Карл Карлович (1866—1945) — петербургский архитектор, филателист.
 Шмидт, Карл Патерсон (; 1890—1957) — американский герпетолог, автор зоологических таксонов.
 
 Шмидт, Карл Эрнст Генрих (1822—1894) — русский химик немецко-балтийского происхождения.
 Шмидт-Ротлуф, Карл (1884—1976) — немецкий художник-экспрессионист. Примечания